Diadema signifie « Diadème » en latin. Ce terme peut aujourd'hui désigner :

Géographie  
 Diadema, une ville de l'État de São Paulo, au Brésil.

Biologie

Mycologie 
 Diadema (Shoemaker & C.E. Babc., 1989) : un genre de champignons ascomycètes.

Zoologie 
 Diadema (Gray, 1825) : un genre d’oursins à très longues épines, 
 Diadema (Boisduval, 1832), synonyme de Hypolimnas (Hübner 1819) : un genre de papillons.

Musique  
 Diadema, un groupe de musique italien.